Серия А 2018/2019 — 117-й сезон высшего дивизиона в системе футбольных лиг Италии и 87-й сезон в качестве турнира, проводящегося по круговой системе. Сезон начался 18 августа 2018 года и завершился 26 мая 2019 года. Чемпионский титул защищал «Ювентус».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Кротоне», «Эллас Верона» и «Беневенто». Их заменили Эмполи и «Парма», занявшие 1-е и 2-е места в Серии B 2017/18, а также «Фрозиноне», победивший в плей-офф Серии B.

Игроком сезона был признан нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, сыгравший свой первый сезон в итальянском чемпионате. Также в этом сезоне была создана и впервые вручена награда «Самый ценный игрок сезона» / «MVP сезона» (), которая также досталась Роналду. Лучшим бомбардиром сезона стал нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла.

Клубы-участники

Тренерские перестановки в межсезонье

Турнирная таблица

Результаты матчей 
 •  •

Лидеры чемпионата

Статистика

Бомбардиры

Покеры

Хет-трики

Автоголы

См.также 
 Кубок Италии 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2018/2019
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2018/2019